Соревнования по горнолыжному спорту в рамках зимней Универсиады 2015 года проходили с 4 по 14 февраля в испанской Гранаде. Разыгрывались 10 комплектов наград.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на Универсиаде

Зимняя Универсиада 2015
2015